Federació Búlgara de Futbol (del seu nom en anglès Bulgarian Football Union), màxim organisme rector del futbol a Bulgària
 Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, agència federal encarregada de la investigació dels accidents aeris a Alemanya